Leo (lateinisch: Löwe) steht für:
 Leo (Vorname), siehe dort auch für Herrscher namens Leo bzw. Leon
 Leo (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Leo (Cooke County), Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Texas
 Leo (Lee County), Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Texas
 Leo (Automarke), ehemalige britische Automarke (1913)
 Leo (Einheit), eine Einheit für die Beschleunigung, die nie über den Vorschlag hinaus Verbreitung fand
 Leo, das Sonntagsblatt für das katholische Volk, Paderborn (1878–1941)
 Leo (2006), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2006
 Leo (2007), schwedisches Krimi-Drama aus dem Jahr 2007
 sicherer Ort oder geschützter Bereich, insbesondere auch beim Fangenspielen
 Kleiner Löwe, Sternbild des Nordhimmels
 Löwe (Sternbild), Sternbild der Ekliptik
 eine chinesische Märchenschach-Figur
 das Pseudonym des deutschen Politikers Eduard Bernstein (1850–1932)
 das Pseudonym des deutschen Fernsehmoderators Andreas Lukoschik (* 1953)
 Leo Club, Service-Club
 LeoVegas, schwedisches Mobile-Gaming-Unternehmen
 den ehemaligen Namen (2009 bis 2013) des namibischen Mobilfunkanbieters TN Mobile
 Leopard 2 (Leo 2), deutsche Kampfpanzertypen
 Taifun Leo, pazifischer Taifun im Jahr 1999
 Mount Leo, Berg am südöstlichen Ende des Forster-Piedmont-Gletschers auf der Westseite der Antarktischen Halbinsel

Léo steht für:
 Léo, afrikanische Provinzhauptstadt
 Léo, Künstlername vom brasilianischen Comiczeichner und -szenarist Luiz Eduardo de Oliveira
 Ort und Aldeia im Suco Uaibobo, Osttimor, siehe Uaibobo
 Léo (Automarke), ehemalige französische Automarke (1898)
 Léo (Fußballspieler) (Leonardo Lourenço Bastos; * 1975), brasilianischer Fußballspieler 

leo steht für:
 Leti (Sprache, Kamerun) (ISO-639-3-Code), Ritualsprache der Mangisa in Kamerun

LEO steht für:
 LEO Pharma, dänisches Pharmaunternehmen
 LEO 3, ein österreichischer Supercomputer
 leo.org, Software-Archiv und Online-Wörterbuch
 , englische Bezeichnung für Polizeivollzugsbeamter
 , ein vom FBI betriebenes Kommunikationsnetz
 LEO (Raumsonde), lunarer Erkundungsorbiter, eine geplante deutsche Mondmission
 Letztes erfreuliches Operntheater, Wiener Bühne
 Lingua et Opinio, Online-Zeitschrift zu Sprache und Kommunikation der TU Chemnitz
 Lokalbahn Endorf–Obing, anderer Name der Chiemgauer Lokalbahn, eine 18,5 km lange normalspurige Eisenbahnstrecke von Bad Endorf nach Obing
 , Projekt in den USA zur Erfassung von Prozessen im Ozean
 , Erdumlaufbahn in etwa 200–1400 km Höhe
 LEO-BW, landeskundliches Online-Informationssystem für Baden-Württemberg
 LEO LT, litauisches Energieunternehmen (seit 2008)
 Little LEO, Satellitennetzwerk

LEO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Böblingen (für LEOnberg)

Siehe auch:

 Di Leo

LEO